Izabela Opęchowska (ur. 1980), Miss Polonia 1998
 Teodor Opęchowski (1871-1914), polski lekarz i fizjolog
 Wanda Opęchowska (1888-1965), polska działaczka społeczna, instruktorka harcerska
 Wiesław Opęchowski (ur. 1949), polski polityk
 Władysław Opęchowski (1911-1993), polski fizyk teoretyk

Zobacz też 
 Opęchowo
 Openkowski